Bourguiba ist der Familienname folgender Personen:

* Habib Bourguiba (1903–2000), tunesischer Politiker, Präsident der Tunesischen Republik von 1957 bis 1987
 Habib Bourguiba jr. (1927–2009), sein Sohn, tunesischer Diplomat und Politiker